Saint-Germain-Laval est le nom de deux communes françaises:
 Saint-Germain-Laval, dans le département de la Loire, en région Rhône-Alpes ;
 Saint-Germain-Laval, dans le département de Seine-et-Marne,  en région Île-de-France.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France